Dolioletta är ett släkte av ryggsträngsdjur. Dolioletta ingår i familjen tunnsalper. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tunnsalper
Dolioletta